Tristram steht für:

 Henry Baker Tristram (1822–1906), britischer Geistlicher, Bibelgelehrter, Reisender und Ornithologe
 RFA Sir Tristram (L3505), Landungsschiff der britischen Marine

Siehe auch:
 Tristan
 Tristramsknoten
 Tristrams Specht
 Tristramstar